David se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Armand David
 John Charles David